Hedwigiaceae är en familj av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Hedwigiaceae i ordningen Leucodontales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hedwigiales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hedwigiaceae 39 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hedwigiaceae